Oliver Twist  se poate referi la:

 Literatură
  februarie 1837 – aprilie 1839 Oliver Twist – roman-foileton de Charles Dickens

 Film
 1909 Oliver Twist – film de James Stuart Blackton;
 1912 Oliver Twist – film américain produit par H. A. Spanuth;
 1920 Oliver Twist – film de Lupu Pick;
 1922 Oliver Twist – film de Frank Lloyd;
 1948 Oliver Twist – film de David Lean;
 1968 Oliver! – film musical de Carol Reed, după comedia muzicală din 1960;
 1974 Oliver Twist – lungmetraj animat american produs de Filmation;
 1982 Oliver Twist – film de animație australian realizat de Richard Slapczynski;
 1988 Oliver și prietenii – lungmetraj animat de Walt Disney Pictures;
 2005 Oliver Twist – film de Roman Polanski.

 Comedie muzicală
 1960 Oliver!, comedie muzicală de Lionel Bart.
 2016 Oliver Twist (muzical), comedie muzicală de Shay Alon și Christopher Delarue.